Список утраченных фильмов России (1909) — список утраченных фильмов России отснятых в 1909 году, отсортированный в алфавитном порядке. Все фильмы художественные (три из них — мультипликационные). В каталоге Вишневского фильмам 1909 года соответствуют номера 14-36, 1717-1719.

Легенда

Список

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Миславский В. Кино в Украине. 1896-1921. Факты. Фильмы. Имена. Харьков : Торсинг, 2005. 
 
 
 

Списки утраченных фильмов Российской империи